Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в Кубке Федерации. Состоит из группы I (16 сборных), группы II (8 сборных) и группы III (10 сборных).

Группа I 
Место проведения: Complexo de Tenis do Jamor, Круз-Кебрада, Португалия, хард(i)

Дата: 3-6 февраля 2010

Для ускорения процесса 16 команд разбиты на 4 подгруппы.

4 победителя групп в одноматчевом плей-офф выявят две команды, которые выйдут в плей-офф Мировой группы II, а четыре неудачника групповых раундов определят таким же образом 2 команды, которые отправятся в Группу II зоны Европа/Африка на следующий год.

Плей-офф 

 сборные Швеции и Словении переходят в плей-офф Мировой группы II
 сборные Боснии и Португалии выбывают в группу II зоны Европа/Африка

Группа II 
Место проведения: Orange Fitness & Tennis Club, Ереван, Армения, грунт

Дата: 26 апреля — 1 мая 2010

Плей-офф 

 сборные Греции и Люксембурга переходят в Группу I зоны Европа/Африка
 сборные Норвегии и ЮАР выбывают в группу III зоны Европа/Африка

Группа III 
Место проведения: Smash Tennis Academy, Каир, Египет, грунт

Дата: 19-25 апреля 2010

Плей-офф 

 сборные Марокко и Турции переходят в группу II зоны Европа/Африка.

См. также 
 Кубок Дэвиса 2010. Зона Европа/Африка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Европа/Африка